3-й розыгрыш Кубка Азии по волейболу среди женщин (одновременно являвшийся 19-м международным турниром по волейболу на Кубок Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева среди женских команд и отборочным турниром на участие в Мировом Гран-при 2013) проходил 10—16 сентября 2012 года во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака в Алма-Ате (Казахстан). Победителем турнира стала сборная Таиланда.

Состав групп 
Команды были посеяны согласно итоговому положению на чемпионате Азии 2011 года.

Галерея

Предварительный этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфинал за 5—8 места

Полуфинал за 1—4 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Таиланд: Ванна Буакеу, Пианут Панной, Плэумчит Тинкао, Онума Ситтирак, Вилаван Апиньяпонг, Ампон Япха, Тапапайпун Чайсей, Нутсара Томком, Малика Кантонг, Понпан Коэтпрат, Аччарапон Конгьот, Сонтая Каобандит. Тренер — Радчатагринкай Киаттипонг.

  Китай: Ван Имэй, Ми Ян, Хуэй Жоци, Чу Цзиньлин, Чжан Сянь, Вэй Цююэ, Ян Цзюньцзин, Шань Даньна, Сюй Юньли, Цзэн Чуньлэй, Ма Юньвэнь. Тренер — Юй Цзюэминь.

  Казахстан: Ирина Шенбергер, Сана Джарлагасова, Ольга Карпова, Ольга Наседкина, Алёна Омельченко, Коринна Ишимцева, Ирина Лукомская, Марина Стороженко, Олеся Сафронова, Людмила Анарбаева, Инна Матвеева, Ольга Дробышевская. Тренер — Александр Гутор.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Онума Ситтирак
 Самая результативная:  Онума Ситтирак
 Лучшая нападающая:  Онума Ситтирак
 Лучшая блокирующая:  Сюй Юньли
 Лучшая на приёме:  Хуэй Жоци
 Лучшая на подаче:  Хуэй Жоци
 Лучшая в защите:  Марина Стороженко 
 Лучшая связующая:  Нотсара Томком

Примечания 

Кубок Азии по волейболу
2012 год в волейболе
Волейбол в Казахстане
Спорт в Казахстане в 2012 году